La Chaux-de-Fonds